Нехтон ап Сенілт (д/н — 2-а пол. VI ст]) — четвертий напівлегендарний король Мену та Галвіделу, що панував в VI ст.

Син короля Сенілта. Після загибелі батька у 540 або 550 році втік на острів Мена, де зберіг владу. Близько 560 року за допомоги родича — Тутагуала, короля Алт-Куїну — зумів перемогти Кінварха, короля Північного Регеду, повернувши під владу Галвідел. Разом з тим напевне визнав зверхність Тутагуала.

Дата смерті не відома. Йому спадкував син Рун.

Примітки

Джерела 
 Peter Bartrum, A Welsh Classical Dictionary: People in History and Legend Up to about A.D. 1000, Aberystwyth, National Library of Wales, 1993, 649 p. (ISBN 978-0-907158-73-8),
 MacQuarrie, Alan; A. Grant & K. Stringer (Eds.). The Kings of Strathclyde // Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community. — Edinburgh University Press, 1993. — С. 1—19.

Королі острова Мен
королі Галвіделу